Allen Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Dakota du Nord 
 Allen Township du comté de Kidder ;

Dakota du Sud 
 Allen Township du comté de Beadle ;

Illinois 
 Allen Township du comté de LaSalle ;

Indiana 
  du comté de Miami ;
  du comté de Noble ;

Iowa 
 Allen Township du comté de Harrison ;
 Allen Township du comté de Polk ;
 Allen Township du comté de Warren ;

Kansas 
  du comté de Jewell ;
  du comté de Kingmanl ;

Michigan 
  du comté de Hillsdale ;

Missouri 
 Allen Township du comté de Worth ;

Ohio 
  du comté de Darke ;
  du comté de Hancock ;
  du comté d'Ottawa ;
  du comté d'Union ;

Pennsylvanie 
  du comté de Northampton.

Homonymie de townships